Til byrådet i Odsherred Kommune valgtes 25 medlemmer fra følgende 7 partier:
Socialdemokratiet: 12
Venstre: 7
Dansk Folkeparti: 2
Radikale Venstre: 1
Socialistisk Folkeparti: 1
Odsherred Listen: 1
Enhedslisten: 1

De valgte medlemmer

Kilder 
https://www.odsherred.dk/politik/byraadet/byraadsmedlemmer 
Odsherred Kommune
Lister over personer fra Danmark